Aardsma ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Aardsma (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 David Aardsma (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler